Antigua Guatemala (plaats)
Antigua Guatemala (gemeente)